Xuân Bình (Đồng Nai), een phường in thị xã Long Khánh, provincie Đồng Nai.
 Xuân Bình (Phú Yên), een xã in thị xã Sông Cầu, provincie Phú Yên.
 Xuân Bình (Thanh Hóa), een xã in huyện Như Xuân, provincie Thanh Hóa.